El Collet dels Isards és una collada del Massís del Canigó, a 2.666,9 metres d'altitud, en el límit dels termes comunals de Cortsaví, de la comarca del Vallespir, i de Castell de Vernet i Vallmanya, de la del Conflent, tots tres a la Catalunya del Nord.

Està situat al nord-oest de la comuna de Cortsaví, al sud-est de la de Castell de Vernet i al sud-oest de la de Vallmanya, al costat de ponent del Puig del Roc Negre, a la Serra del Roc Negre.

Bibliografia 
 
 .

Referències 

Colls de Castell de Vernet
Colls de Cortsaví
Colls de Vallmanya